Красноарме́йск — топоним:

Казахстан 
 Красноармейск — до 1997 г. название города Тайынша Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Красноармейск — город в Московской области.
 Красноармейск — город в Саратовской области.
 Красноармейск — бывший посёлок в Волгоградской области (до 1920 года — Сарепта), 21 марта 1944 года был присоединён к Сталинграду в качестве отдельного района.
 Красноармейск — станция Московской железной дороги.

 Красноармейск — название города Ялта в 1921—1922 гг.

Украина 
 Красноармейск — до 2016 г. название города Покровск в Донецкой области.
 Красноармейск — до 2016 г. название станции Покровск Донецкой железной дороги.

См. также 
 
 
 
 
 
 Червоноармейск